BCFC – skrót odnoszący się do brytyjskich klubów piłkarskich:
 Birmingham City F.C. – angielski klub piłkarski
 Brechin City F.C. – szkocki klub piłkarski
 Bristol City F.C. – angielski klub piłkarski